José Cano ist der Name folgender Personen:

* José Armando Álvarez Cano (* 1960), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tampico
 José Cobo Cano (* 1965), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Madrid
 José María Cano (* 1959), spanischer Sänger